Steget kan avse:

 Steget (musikgrupp) - pianopopduo från Göteborg bildad 2008. 
 Steget (album) - ett album med musikgruppen KAL från 2007.